Лига Азадеган 2012/13 годов () — 12-й розыгрыш второй по уровню лиги Ирана по футболу в этом формате.

Группа А

Участники 
Все данные на момент начала чемпионата.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Участники 
Все данные на момент начала чемпионата.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 

Футбол в Азии в 2012 году
Футбол в Азии в 2013 году
2012/2013
Спорт в Иране в 2012 году
Спорт в Иране в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013